Une  est une maladie causée par un virus du genre Alphavirus :
 Chikungunya ;
 Fièvre de Ross River ;
 Maladie de Pogosta (causée par le virus de Sindbis).